Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le CA Brive. C’est la dernière édition de cette compétition qui est remplacée par une coupe de France ouverte à tous les clubs du groupe A (les deux premières divisions françaises de l’époque). Grâce à cette victoire, Brive se qualifie pour la coupe d'Europe.

Phase de qualification 

Pour cette dernière édition, la formule est originale. Un seul groupe comprenant les 20 participants, mais tous les clubs ne se rencontrent pas. Chacun joue 6 matchs (3 matchs à domicile et 3 matchs à l’extérieur). Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les 8 équipes dont le nom est en caractères de couleur verte sont qualifiées pour les quarts de finales, tandis que les 8 équipes suivantes disputent une consolante.

|
|}

Tableau final

Finale

Tableau pour la 9ème place

Notes et références

Bibliographie 
 

1995-1996
Rugby à XV en 1995
Rugby à XV en 1996
Sport en France en 1995
Sport en France en 1996